P (o p) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina P/p (nombre: pe; en plural: pes).
 La letra cirílica Р/р.
 La letra griega Ρ/ρ (nombre: ro).
 p, símbolo en el Alfabeto Fonético Internacional que representa la oclusiva bilabial sorda.

En otros ámbitos 
 P; en química, el símbolo del fósforo.
 P; en bioquímica, el símbolo del aminoácido prolina.
 p; en física, abreviatura de la presión.
 p; también en física, abreviatura de la cantidad de movimiento.
 P; también en física, abreviatura de la potencia.
 p, símbolo del prefijo pico del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−12.
 P, símbolo del prefijo peta del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 1015.
 P; en música, representación de la indicación de dinámica piano.
 P; en teoría de la complejidad computacional, representación de la clase de complejidad de tiempo polinómico.
 p; en video, representación del escaneo progresivo, como en las definiciones de video en alta definición (HD) 1080p o 720p.
 P, el código ISO3166-2:AR de la provincia de Formosa (Argentina).
 La línea P, antigua barrera defensiva construida entre 1939 y 1948 en el territorio español para evitar invasiones.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para a.